Склад збірної Бельгії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Бельгія
Бельгія 2002